El municipio de Lafayette (en inglés: Lafayette Township) es un municipio ubicado en el condado de Chautauqua en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 29 habitantes y una densidad poblacional de 0,19 personas por km².

Geografía 
El municipio de Lafayette se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 155.89 km², de la cual 153,39 km² corresponden a tierra firme y (1,6 %) 2,5 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 29 personas residiendo en el municipio de Lafayette. La densidad de población era de 0,19 hab./km². De los 29 habitantes, el municipio de Lafayette estaba compuesto por el 86,21 % blancos, el 10,34 % eran amerindios y el 3,45 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 3,45 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Chautauqua